Маркс може да се отнася за:

 Карл Маркс (1818 – 1883), германски философ
 Братя Маркс, група комици
 Граучо Маркс
 Зепо Маркс
 Харпо Маркс
 Чико Маркс
 Карл Маркс, германски композитор

 Бърнард Маркс, един от главните герои в „Прекрасният нов свят“ на Олдъс Хъксли
 2807 Карл Маркс, малък астероид от главния пояс

 Бившето название на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) – Висш икономически институт „Карл Маркс“
 Бившето название на Лайпцигския университет